Peter Wagner (1865–1931) – niemiecki muzykolog
 Peter Wagner (1956–) – niemiecki socjolog
 Peter Wagner (1964–) – niemiecki muzyk